David Aldrich Nelson (1932–2010) – amerykański prawnik, sędzia federalny
 David Sutherland Nelson (1933–1998) – amerykański prawnik, sędzia federalny
 David Nelson (1936–2011) – amerykański aktor, reżyser i producent
 David Nelson (ur. 1943) – amerykański gitarzysta